Canelones – miasto w Urugwaju
 Canelones – departament Urugwaju